Abborrgöl kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Abborrgölen (Augerums socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Abborrgölen (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Abborrgölen (Ronneby socken, Blekinge, 624524-146737), sjö i Ronneby kommun, 
Abborrgölen (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Abborrgöl, sjö i Västerviks kommun, 
Abborrgölen (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Abborrgölen (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (14 ha)
Abborrgölen (Långasjö socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun och Tingsryds kommun,  (9,72 ha)
Abborrgölen (Nydala socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Abborrgölen (Tranås socken, Småland, 644242-145070), sjö i Tranås kommun, 
Abborrgölen (Tranås socken, Småland, 644545-144972), sjö i Tranås kommun, 
Abborrgölen (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Abborrgölen (Vissefjärda socken, Småland, 626312-148159), sjö i Emmaboda kommun, 
Abborrgölen (Vissefjärda socken, Småland, 627004-149286), sjö i Emmaboda kommun, 
Abborrgölen (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Abborrgölen (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Abborrgölen, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,

Se även
Abborragyl
Abborragöl
Abborregöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn